Орло́во-Давы́довский переу́лок — улица в центре Москвы в Мещанском районе Центрального административного округа между проспектом Мира и Большой Переяславской улицей. В переулке находится посольство Эфиопии.

История 
Название переулка возникло в конце XIX века по фамилии графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова (1849—1905), младшего брата графа Владимира Владимировича Орлова-Давыдова. Здесь находилась детская больница святой Ольги, учрежденная в 1886 году на средства Орлова-Давыдова.

Расположение 
Орлово-Давыдовский переулок начинается на правой стороне проспекта Мира напротив Капельского переулка и проходит на восток, налево от него отходит Слесарный переулок, затем пересекает Яблонный переулок. Оканчивается на Большой Переяславской улице.

Здания, учреждения и организации 
 № 2/5 — Жилой дом. В октябре 2017 года на доме в рамках гражданской инициативы «Последний адрес» были установлены мемориальные таблички в память о жильцах этого дома Павле Ивановиче Баранникове, Максе Абрамовиче Канторовиче и Михаиле Макаровиче Стройкове, расстрелянных в годы сталинских репрессий. По сведениям правозащитного общества «Мемориал» были расстреляны в годы террора не менее 12 жильцов этого дома;
 Дом 2/5, корпус 3 — компания «Маленький гений»;
 Дом 2А, стр. 1-4 — Ансамбль детской больницы имени Святой Ольги (1897, архитектор В. В. Барков). Сейчас в стр. 1 — Психоневрологический диспансер № 7 (лечебно-производственные мастерские; детское, подростковое отделение; дневное отделение);
 Дом 3 — в этом доме до начала 1990-х годов жил народный артист СССР Евгений Яковлевич Весник.
 Дом 3А — детский сад № 879;
 Дом 5 — ООЧУ «Классическая гимназия при ГЛК Ю. А. Шичалина» (раньше в здании располагалась школа № 179 МИОО (частично), а также центр образования «Технологии обучения»);
 Дом 6 — посольство Эфиопии.

Транспорт 
 По переулку проходят по направлению от проспекта Мира к Большой Переяславской улице (в обратную сторону проходят по параллельному Банному переулку) автобусные маршруты: .
 Метро «Проспект Мира» находится в 0,5 км от начала переулка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Мещанского района
 
 Схема улицы

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей